Принц Сисоват Вачаявонг (; , Пономпень, Французский Индокитай — , Пономпень, Камбоджа) — камбоджийский государственный деятель, премьер-министр Камбоджи (1947—1948).

Биография 
Был сыном принца Сисовата Вачаявонга (Sisowath Vathanavong) и внуком короля Сисовата I.
 1946—1948 — министр юстиции,
 1947—1948 — председатель Демократической партии Камбоджи,
 1947—1948 — премьер-министр Камбоджи.

От трёх жён оставил 14 сыновей и 11 дочерей.

Примечания

Источники 
 Adam W. Jelonek. Kambodża. — : Wydawnictwo Trio, 2008. — S. 88, 289.

Члены королевского дома Камбоджи
Министры юстиции Камбоджи
Члены Демократической партии (Камбоджа)
Политики XX века